Ада́птер (, от  — «приспособляю») — приспособление, устройство или деталь, предназначенное для соединения устройств, не имеющих непосредственного способа соединения.

 Адаптер — шаблон проектирования.
 Адаптер — карта расширения — плата, основная функция которой — расширение возможностей компьютера.
 Сетевой адаптер — то же, что «сетевая карта» ().
 Графический адаптер — то же, что «видеокарта».
 Электрический адаптер, адаптер питания — блок питания — электрический прибор, преобразующий электрическую энергию из одного её представления в другое.
 Адаптер — дополнение к плёночному фотоаппарату, кассета, благодаря которой можно использовать не предусмотренные конструкцией аппарата светочувствительные материалы (материалы других форматов и типов).
 Адаптер, переходник — переходная втулка, кольцо или фланец, служащие для соединения двух оптических приборов с насадками разных стандартов.
 Адаптер «M42 — К» — приспособление для установки объектива с резьбой M42×1 на аппараты с байонетом К (Pentax).
 Адаптер — приспособление для присоединения фотоаппарата к телескопу или микроскопу.
 Адаптер — приспособление для установки оптической насадки на фотоаппарат со встроенной оптикой.
 Адаптер — приспособление для крепления светофильтра.
 Адаптер, «хвостовик» — часть оправы объектива.
 Выпускаемые в СССР и России объективы с индексом «А» имеют единый способ присоединения сменного хвостовика. Адаптеры к таким объективам выпускаются для байонетов Pentax, Nikon, Canon и для резьбы M42×1.
 T-mount — конструктивно подобное крепление зарубежных объективов.
 «Tamron Adaptall» — серия объективов, комплектовавшаяся различными хвостовиками.
 Адаптер — деталь, привариваемая к ковшу экскаватора для закрепления коронки.
 Скважинный адаптер.
 Адаптер — приставка к мотоблоку, позволяющая пользоваться им сидя, а также устанавливать дополнительные приспособления, располагаемые за оператором.
 Адаптер — аппаратное устройство или программный компонент, преобразующий передаваемые данные из одного представления в другое.

Термины, потерявшие связь с исходным значением 
 Адаптер (устаревшее) — звукосниматель электрофона.

См. также 
 Переходник (трубы)
 Фитинг

Литература